Das Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova  wurde 1991 gegründet und 1993 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnten Sportler aus der Republik Moldau sechs olympische Medaillen erringen (2 × Silber, 4 × Bronze).

Medaillengewinner 
 Veaceslav Gojan – Boxen (0-0-1)
 Peking 2008: Bronze, Weltergewicht (–67 kg), Männer
 Vitalie Grușac – Boxen (0-0-1)
 Sydney 2000: Bronze, Weltergewicht (–67 kg), Männer
 Oleg Moldovan – Schießen (0-1-0)
 Sydney 2000: Silber, Laufende Scheibe, Männer
 Sergei Mureiko – Ringen (0-0-1)
 Atlanta 1996: Bronze, Griechisch-Römisch, Superschwergewicht (–130 kg), Männer
 Victor Reneischi – Kajak (0-1-0)
 Atlanta 1996: Silber, Zweier-Canadier 500 m, Männer
 Nicolae Juravschi – Kajak (0-1-0)
 Atlanta 1996: Silber, Zweier-Canadier 500 m, Männer
 Serghei Tarnovschi – Kajak (0-0-1)
 Tokio 2020: Bronze, Einer-Canadier 1000 m, Männer

Weblinks 
 Olympisches Komitee Moldaus
 Olympic.org – Moldau
 Moldau auf sports-reference.com

!Medaillengewinner
Moldau
Olympische Medaillengewinner Moldau